José Alberto Mendoza (né en 1989), joueur de football argentin ;
 José Mendoza y Almeida (1926-2018), graphiste, calligraphe et créateur de caractères typographiques français ;
 José Mendoza (né en 1994), coureur cycliste vénézuélien ;
  (né en 1982), joueur de football péruvien.